Чемпионат Мексики по футболу 2013/2014 () — 67-й сезон высшей футбольной лиги Мексики. Сезон был разделён на два отдельных чемпионата, Апертуру и Клаусуру, которые были разыграны по одному и тому же формату среди 18 команд.

Апертуру и Клаусуру выиграл «Леон», завоевав титул в 6-й и 7-й раз.

Схема проведения турнира 
Каждый из двух турниров состоит из двух частей:
 Регулярный сезон: состоит из 17 туров.
 Лигилья (плей-офф): состоит из четвертьфинальных, полуфинальных и финальных матчей.

Отборочный этап 
Отборочный этап играется по трёхбальной системе. Положение в общей таблице определяется по сумме очков, набранных по следующим правилам:
 За победу присуждается три очка.
 За ничью присуждается одно очко.
 За поражение присуждается ноль очков.

В этом этапе участвуют 18 клубов Лиги MX 2013/2014, играющие друг с другом в течение 17 туров.

Положение клубов в таблице в конце отборочного этапа является суммой очков, набранных каждым из них, и представлено в порядке убывания. Если по окончании 17 туров два или более клуба набрали одинаковое количество очков, их положение определяется по следующим критериям:
 Лучшая разница забитых и пропущенных мячей.
 Большее количество забитых мячей.
 Результаты личных встреч.
 Большее количество мячей, забитых на выезде.
 Лучшее положение в таблице коэффициентов.
 Положение в таблице фейр-плей.
 Жребий.

Места, занятые клубами, участвующими в финальном этапе, определяются положением в общей таблице.

8 лучших команд в общей таблице автоматически попадают в финальный этап, чтобы побороться за звание чемпиона Мексики.

Финальный этап 
8 клубов, попавших в финальный этап, получают номер, соответствующих месту, которое они заняли в общей классификационной таблице по окончании 17 туров. Матчи финального этапа состоят из следующих стадий:
 Четвертьфинальные матчи
 Полуфинальные матчи
 Финальные матчи

Клубы, забившие большее число голов по сумме двух матчей, проходят в следующую стадию. В случае равенства голов, победетелем становится та команда, которая забила наибольшее число голов на выезде. Если и по этому критерию не удалось выявить победителя, то в расчет берется положение команды в общей классификационной таблице.

Команды 
Ниже представлен список из 18 команд, участвующих в сезоне. «Керетаро» вылетел в Лигу Ассенсо после накопления низшего коэффициента за последние три сезона. «Ла-Пьедад», стал победителем Лиги Ассенсо 2013/2012, но в ходе ребрендинга клуба переехал и влился в структуру команды «Веракрус», которая и заняла место в Лиге MX. Ла-Пьедад перестал существовать и это обстоятельство позволило Керетаро вернуться обратно.

Города и стадионы

Апертура 
Чемпионат Мексики по футболу 2013/2014 (Апертура)
Апертура 2012 — первый чемпионат в сезоне. Регулярный сезон начался 19 июля и закончился 10 ноября 2013 года. «Лигилья» — плей-офф — началась 15 ноября и завершилась 3 декабря 2013 года.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Лигилья Апертуры

Клаусура 

Клаусура 2014 — второй чемпионат в сезоне. Регулярный сезон начался 4 января и закончился 5 мая 2013 года.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Лигилья Клаусуры

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Мексики на rsssf.com
 Лучшие бомбардиры в истории
 Чемпионат Мексики по футболу на "Футболе Западного Полушария

Мексика